Алтайский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Алтайский сельсовет — в Алтайском районе Алтайского края.
 Алтайский сельсовет — в Табунском районе Алтайского края.